Aldeaquemada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeaquemada (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Aldeaquemada (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar